Un conservateur peut être :

Une personne 
 un adepte d'une doctrine conservatrice ;
 un membre d'un .

Une fonction 
 une personne exerçant des fonctions scientifiques ou d’encadrement dans le domaine de la culture et plus spécialement du patrimoine  : 
conservateur d'archives,
conservateur de bibliothèque,
conservateur de musée ;
conservateur des monuments historiques,
conservateur de l'archéologie.
en particulier, dans la fonction publique française (État [principalement ministère de la Culture], collectivités territoriales), il existe : 
des conservateurs des bibliothèques, en général diplômés de l'Enssib (titulaires du diplôme de conservateur de bibliothèques),
des conservateurs du patrimoine répartis en spécialités (musées, archives, monuments historiques et inventaire, archéologie, patrimoine scientifique, technique et naturel), en général diplômés de l'INP. Depuis 2007 ce corps a absorbé le corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur ;
 un conservateur des hypothèques qui était chargé d'une conservation des hypothèques (devenue aujourd'hui le service chargé de la publicité foncière).

Une substance 
C'est alors un additif prévenant l'altération du produit auquel il est ajouté, contribuant ainsi à sa conservation.

 un conservateur alimentaire sert à la conservation des aliments.
 un conservateur (chimie).